Bābā Kandī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bābā Kandī (ort, lat 37,49, long 46,88), Östazarbaijan, 
 Bābā Kandī (ort, lat 37,56, long 47,07), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar